Okręty US Navy o nazwie USS "Madawaska":
 Pierwszy  był parowcem śrubowym. Przemianowany w 1869.
 Drugi , były SS "König Wilhelm II", służył jako transportowiec w czasie I i II wojny światowej.

Madawaska